BiH:
 Glamoč, grad i središte općine u Hercegbosanskoj županiji
 Glamoč (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde

Hrvatska:
 Glamoč (otok), nenaseljeni otočić u Kornatskom arhipelagu